Exprésate (título original Express Yourself) es una Serie Corta de Disney Channel donde distintos personajes del círculo de estrellas de Disney Channel expresan sus sentimientos sobre diferentes temas. En Estados Unidos la serie continúa transmitiéndose ocasionalmente, mientras que en Latinoamérica se encuentra fuera del aire.

Actuales 

 Miley Cyrus
 Billy Ray Cyrus
 Mitchel Musso
 Emily Osment
 Jason Earles

Anteriores 

 Ashley Tisdale
 Brenda Song
 Dylan Sprouse
 Cole Sprouse
 Kim Rhodes
 Phill Lewis
 Charlotte Arnold
 Jasmine Richards
 Michael D'Ascenzo
 Justin Bradley
 Hilary Duff
 Lalaine
 Adam Lamberg
 Raven Symone
 Anneliese van der Pol
 Orlando Brown
 Kyla Pratt
 Tahj Mowry
 Christy Carlson Romano
 Tia Mowry
 Tamera Mowry
 Craig Anton
 Lise Simms
 Rondell Sheridan
 T'Keyah Crystal Keymáh
 Alyson Michalka
 Ricky Ullman
 Amy Bruckner
 Courtnee Draper
 Michael Galeota
 Brianne Prather
 Jermaine Williams
 Theo Greenly
 Lee Thompson Young
 Shia LaBeouf
 A.J. Trauth
 Cara Delizia
 Alexz Johnson
 Patrick Levis
 Eric Lively

Temas 

 Talentos secretos
 Hobbies
 Popularidad
 Amigos
 Padres
 Momentos vergonzosos
 Ambiciones
 Deportes
 Comida
 Música
 Mascotas y Animales

Véase también 

 Disney Channel

Enlaces externos 

 Página oficial de Disney Channel (en inglés)
 Página oficial de Disney Channel (en español)

Series de televisión de Disney Channel